Manju steht für:

 eine Ethnie in China, siehe Mandschu
 Manju-Dynastie im Kaiserreich China, siehe Qing-Dynastie
 Manjū, eine japanische Süßware
 N. S. Manju (* 1987), indischer Fußballspieler